Amyntas I van Macedonië - koning van Macedonië
 Amyntas II van Macedonië - koning van Macedonië
 Amyntas III van Macedonië - koning van Macedonië
 Amyntas IV van Macedonië - koning van Macedonië
 Amyntas (zoon van Andromenes) - generaal in het leger van Alexander de Grote
 Amyntas van Galatië - tetrarch van de Trocmi en koning van Galatia (36-25 v.Chr.)